Riccardo Ghedin e Claudio Grassi erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Astana Challenger 2014, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Sergey Betov e Alexander Bury che hanno battuto in finale Andrej Golubev e Evgenij Korolëv 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (quarti di finale)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (Campioni)

  Farrukh Dustov /  Matteo Volante (quarti di finale)
  Jan Mertl /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Astana Challenger 2014